Fake (englisch Fälschung, Schwindel) steht für:

 Fake, Jargon-Begriff für eine Fälschung
 Fake (American Football), Reihe von Spielzügen im American Football
 Fake (Manga), abgeschlossene Manga-Serie

Fake steht im weiteren Sinn für:

 Fake-Account, weiteres oder mehrere weitere Benutzerkonten in der Kommunikation via Internet
 Fake-Book, Sammlung transkribierter Jazzkompositionen
 Fake-Objekt, leichtgewichtige Implementierung eines Objekts zur Verwendung in Softwaretests

Fake ist der Familienname folgender Personen:

 Caterina Fake (* 1969), US-amerikanische Unternehmerin
 Nathan Fake (* 1983), englischer Musikproduzent